Pagaden kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pagaden, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Pagaden, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar